Henry Conover

 Località degli Stati Uniti d'America
 Conover – città della Contea di Catawba, Carolina del Nord
 Conover – città della Contea di Vilas, Wisconsin